Concert (uitvoering), een publieke voorstelling door uitvoering van een actieve kunstvorm;
Ergens actie tegen ondernemen.
Optrede (trap), bepaalde maat bij trappen en ladders